Příjmení Leško nese více různých osobností:

 Dávid Leško (* 1988) – slovenský útočník
 Dušan Leško (* 1956) – slovenský fotbalista, obránce
 Marián Leško (* 1954) – slovenský novinář, komentátor a publicista
 Štefan Leško (1929–2015) – slovenský fotbalový útočník a trenér
 Vladimír Leško (* 1950) – slovenský filozof